Густавссон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Густавссон, Андерс (1899—1990) — шведский коммунист, военный переводчик и фронтовой пропагандист, участник Великой Отечественной войны, майор РККА.
 Густавссон, Бенгт (1928—2017) — шведский футболист и тренер.
 Густавссон, Даниэль (род. 1990) — шведский футболист, полузащитник.
 Густавссон, Йеспер (род. 1994) — шведский футболист, полузащитник.
 Густавссон, Карина (род. 1962) — шведская гребчиха.
 Густавссон, Рагнар (1907—1980) — шведский футболист, нападающий.
 Густавссон, Фрида (род. 1993) — шведская топ-модель.
 Густавссон, Юнас (род. 1984) — шведский хоккеист, вратарь.